Qazançı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qazançı – centro abitato del distretto di Culfa, in Azerbaigian
 Qazançı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Qazançı – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian